

Населені пункти та їхні частини
 Можиці — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Можиці — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Можиці — частина села Бжишево в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Можиці — колонія в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Можиці — осада в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки